Por Magneux pode estar à procura de:
 Magneux - uma comuna na região de Champanha-Ardenas, departamento de Marne, na França;
 Magneux - uma comuna na região de Champanha-Ardenas, departamento de Alto-Marne, na França;
 Magneux-Haute-Rive

Desambiguação